Mohammed Tawfik Mouline (1952-),  le directeur général de l'Institut royal des études stratégiques ;
 Siminiuc Mouline Radia, une artiste peintre, poète Marocaine.

Voir aussi 
 UNIL-Mouline est une station du métro de Lausanne en Suisse.

Homophones